Le tournoi de tennis de Richmond est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute du 13 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Jordan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betty Stöve et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Richmond
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Richmond
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en août 1979